Ligue socialiste est un nom portés par divers organisations politiques à travers le monde :

 Allemagne :
 Ligue socialiste militante internationale, ou , active de 1922 à 1945 ;
 Ligue socialiste révolutionnaire, active de 1994 à 2016.
 Japon : Front (Ligue socialiste), fondé en 1962 ;
 Royaume-Uni : Ligue socialiste, active de 1885 à 1901.

Voir aussi